Pingré ist ein Einschlagkrater am südwestlichen Rand der Mondvorderseite, nordöstlich des Kraters Hausen und südwestlich von Inghirami.
Der Kraterrand ist sehr stark erodiert und auch das Innere weist zahlreiche spätere Einschläge auf.

Der Krater wurde 1961 von der IAU nach dem französischen Astronomen Alexandre Guy Pingré offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Pingré auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)